Příjmení Hayward nese více různých osobností:

 Justin Hayward (* 1946) – anglický autor písní, kytarista a zpěvák
 Richie Hayward (1946–2010) – americký bubeník
 Susan Haywardová (1917–1975) – americká herečka
 Felicity Hayward – modelka nadměrných velikostí